Того року турнір проводився вперше.
Курумі Нара виграла титул, у фіналі перемігши Клару Закопалову з рахунком 6–1, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Клара Закопалова (фінал)
 Франческа Ск'явоне (1 коло)
 Паула Ормаечеа (чвертьфінал)
 Александра Каданцу (1 коло)
 Курумі Нара (переможниця)
 Марія Тереса Торро Флор (1 коло)
 Барбора Заглавова-Стрицова (1 коло)
 Ваня Кінґ (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Rio Open, жінки, одиночний розряд
2014, жінки, одиночний розряд